

Onomastica
Pazienza  – variante femminile del nome proprio di persona Paziente

Persone
Andrea Pazienza (1956-1988) – fumettista, disegnatore e pittore italiano
Claudio Pazienza (1962) – regista italiano
Francesco Pazienza (1946) – ex agente segreto e faccendiere
Giulia Pazienza (...) – ex cestista italiana
Michele Pazienza (1982) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Michele Pazienza (1928-2013) – politico e avvocato italiano
Vinny Pazienza, propriamente Vincenzo Edward Pazienza, detto The Pazmanian Devil (1962) – ex pugile italo-statunitense

Musica
Pazienza  – singolo di Gianna Nannini del 2008
Pazienza  – album di Vacca del 2013

Altro
 Pazienza – virtù umana
 Pazienza – indumento medievale simile a una cinghia o a un cordone